

Кобиля Ґура — гміна в Остшешовському повіті Великопольського воєводства
 Кобиля-Ґура — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Кобиля-Ґура — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства